Krimp (fysica) - het optreden van krimp in materie
 Betonkrimp, een volumevermindering van het beton na het storten
 Bevolkingsdaling of bevolkingsafname, de afname van het inwonersaantal in een bepaald gebied
 Wilco Krimp, een Nederlandse voormalig profvoetballer
 Kreukniet & De Krimp, een kledingzaak in de Harry Potter-boekenreeks
 Krimpscheuren, fenomenen bij gesteente of los sediment dat stolt en afkoelt of uitdroogt

Zie ook 
 Krimpje
 Krimpfolie, een transparante plastic film om materiaal te verpakken
 Krimpkous, een dunne, flexibele slang van polymeer plastic die bij verhitting krimpt
 Krimptunnel, een oven die door middel van warme lucht een krimpverpakking maakt van krimpfolie
 Krimpen (doorverwijspagina)